Palaeotragus (c’est-à-dire « antilope antique ») était un genre d'okapis primitifs de grande taille qui vivait en Afrique et en Eurasie au Miocène et au Pliocène.

Espèces 
Palaeotragus primaevus est l'espèce la plus ancienne, puisqu'on le rencontre dans des strates allant du Miocène inférieur au Miocène moyen, alors que Palaeotragus germaini se trouve dans des strates du Miocène supérieur.

P. primaevus se distingue de P. germaini car il ne possède pas de paire d'ossicônes. C'est aussi la plus petite des deux espèces, atteignant moins de 2 mètres au garrot. P. germaini était muni d'une paire d'ossicônes et, à le voir, on aurait cru à une girafe haute de 3 mètres mais sans son long cou, ou à un okapi géant.

Phylogénie

Références taxonomiques

Liens externes

Notes et références

Références 

Giraffidae
Mammifère du Miocène
Mammifère du Pliocène
Artiodactyle fossile
Genre de ruminants (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1861